Inglés, Ingles oder Inglês ist der Familienname folgender Personen:

 Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves (* 1956), angolanische Politikerin
 Harry C. Ingles (1888–1976), US-amerikanischer General
 Joe Ingles (* 1987), australischer Basketballspieler
 Jorge Inglés (15. Jahrhundert), spanischer Maler
 Miriam Inglés (* ?), chilenische Biathletin
 Ramiro Moliner Inglés (* 1941), spanischer römisch-katholischer Bischof und Diplomat des Vatikan
 Rufino Inglés (1902–1981), spanischer Schauspieler